Пачини — итальянская фамилия. Известные носители:

 Пачини, Альфредо (1888—1967) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Пачини, Джованни (1796—1867) — итальянский композитор.
 Пачини, Филиппо (1812—1883) — итальянский анатом.